Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im 3×3-Basketball ist ein 3×3-Basketball-Wettbewerb der Swiss University Sports (SUS) in Kooperation mit dem Swiss Basketball um den Schweizer Hochschulmeister zu bestimmen.

Schweizer Hochschulmeisterschaft Endspiele

Männer

Frauen

Erfolgreichste Hochschulen

Einzelnachweise